The Song of the Soul – film del 1914 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company 
 The Song of the Soul – film del 1918 diretto da Tom Terriss
 La canzone dell'anima (The Song of the Soul) – film del 1920 diretto da John W. Noble